Clanton – città dell'Alabama
Billy Clanton – mandriano statunitense
Ike Clanton – fuorilegge statunitense
Old Man Clanton – fuorilegge statunitense